

Persone
 Corina Ungureanu (1980) – ex ginnasta romena
 Mihai Răzvan Ungureanu (1968) – politico, storico e diplomatico rumeno
 Nicolae Ungureanu (1956) – ex calciatore rumeno
 Teodora Ungureanu (1960) – ex ginnasta rumena
 Traian Ungureanu (1958) – giornalista e politico rumeno

Altro
 Governo Ungureanu – esecutivo della Repubblica di Romania